Ma-hedj (deutsch: „Weiße Antilope“) bezeichnet:

 die altägyptische Säbelantilope;
 den 16. oberägyptischen Gau Ma-hedj.